

События 
 31 января — произошла церемония принятия полками конногвардейских мундиров Александра I.
 6 февраля — учредительный конгресс Объединённых провинций Рио-де-ла-Платы в Буэнос-Айресе принял закон о создании федерального правительства во главе с президентом.
 4 апреля — подписан Петербургский протокол между Российской империей и Великобританией о совместных действиях в урегулировании греческого вопроса.
 5 апреля — правительству Оттоманской империи вручена ультимативная нота российского императора Николая I от 17 марта с требованиями соблюдения условий Бухарестского мира 1812 года, вывода турецких войск из Молдавского княжества и Валахии и начала новых русско-турецких переговоров.
 4 мая — турецкое правительство заявило о принятии требований Российской империи, предъявленных в ноте от 17 марта.
 11 июня — в Москве открыта офтальмологическая больница.
 14 мая — Российской империей и Шведско-норвежской унией подписана конвенция «О границах между Россией и Норвегией в лапландских погостах».
 22 июня
 Новый («чугунный») Устав о цензуре в России.
 В Панаме по инициативе Симона Боливара открылся Панамский конгресс представителей независимых государств Латинской Америки — Великой Колумбии, Перу, Боливии, Мексики и Федеральной республики Центральной Америки.
 15 июля
 Учреждение высшей политической полиции — III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
 Подписанием Договора о вечном союзе, лиге и конфедерации латиноамериканских республик завершился Панамский конгресс. Подписаны конвенции о создании единых латиноамериканских армии и флота.
 25 июля — приведён в исполнение приговор Верховного уголовного суда по делу декабристов. На высоком валу Кронверка у ворот Петропавловской крепости казнены через повешение «государственные преступники вне разрядов»: К. Ф. Рылеев, П. Г. Каховский, П. И. Пестель, С. И. Муравьёв-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин. 120 человек отправлены на каторгу, в ссылку и в заключение (включая 31 приговорённого судом к отсечению головы, которым Николаем I казнь была заменена вечной каторгой).
 28 июля — вторжение иранских войск в Закавказье. Начало Русско-персидской войны.
 3 сентября — коронация Николая I в Москве.
 6 сентября — президент Федеральной Республики Центральной Америки Мануэль Хосе Арсе совершил переворот в городе Гватемала и арестовал переставшего подчиняться федеральному правительству главу государства Гватемала Хуана Баррундию. Вице-президент Гватемалы Сирило Флорес отказался подчиниться федеральным властям и вместе с гватемальским конгрессом уехал в г. Кетсальтенанго.
 7 октября — подписана Аккерманская конвенция 1826 г. между Россией и Турцией. Турция признала переход к России Сухума, Редут-Кале и Анакрии, разграничительную линию по Дунаю и др.
 13 октября — восстание во временной столице Гватемалы городе Кетсальталенанго. Глава государства Сирило Флорес свергнут и убит.
 9 декабря — конгресс Перу принял в качестве конституции страны составленную Боливаром конституцию Боливии, внеся в неё некоторые изменения.
 14 декабря — Александру Эйлер и Александру Россет «всемилостивейше пожаловали во фрейлины к их Императорским Величествам Государыням Императрицам».
 18 декабря — создан секретный комитет при императоре Николае I, получивший название «Комитет 6 декабря».
 24 декабря — учредительный конгресс Объединённых провинций Рио-де-ла-Платы в Буэнос-Айресе утвердил конституцию страны, которая получила название Аргентина.

Без точных дат 
 Упразднение Талышского ханства.
 Начата публикация Monumenta Germaniae Historica, многосерийного издания источников по истории Германии (продолжается до сих пор).
 В Валенсии состоялось последнее в мире аутодафе (через повешение) — казнён школьный учитель Рипполь по обвинению в деизме.
 В Москве основана Кондитерская мастерская купцов Леновых (с 1890 по 1900 год — Товарищество на паях паровой фабрики шоколада, карамели и конфет; с 1900 по 1931 год — «Торговый дом Леновых»; с 1931 года — шоколадно-кондитерская фабрика «Рот Фронт»).
 Во Франции Жозеф Ньепс с помощью камеры-обскуры получил первую из сохранившихся фотографий — «Вид из окна в Ле Гра».

Наука 

 4 января — в Польше был основан Варшавский политехнический университет.
 11 февраля — в Лондоне был основан первый университет.
 В Берлине начал издаваться математический журнал Крелле.
 В Лондоне начал издаваться журнал по геологии .
 В России вышел в свет первый номер «Журнала Министерства путей сообщения» — ежемесячного технико-экономического издания.
 В США был основан .
 Шотландский инженер Томас Друммонд изобрёл новый вид освещения — друммондов свет, который использовался в театре.
 В Нидерландах указом короля Виллема I основана Гаагская консерватория.
 Во Франции была сделана первая в мире фотография.

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1826 году
 7 января — Иван Ильич Глазунов, тайный советник, издатель и книготорговец; городской голова Санкт-Петербурга (ум. 1889).
 16 января — Ромуальд Траугутт, польский революционер (казнён 1864).
 27 января — Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, русский писатель (ум. 1889).
 7 февраля — Сильвен Сальнав, президент Гаити в 1867—1870 годах (убит 1870)
 13 февраля — Фредерик Годфруа (Годефруа), французский филолог и историк литературы, журналист и педагог (ум. 1897).
 29 марта — Вильгельм Либкнехт, немецкий революционер, марксист, парламентский политик, один из основателей Социал-демократической партии Германии (ум. 1900).
 30 марта — Григорий Николаевич Геннади, русский библиограф и библиофил (ум. 1880).
 6 апреля — Пётр Никитич Горский, русский поэт и автор физиологических очерков (ум. 1877).
 26 апреля — Эмброуз Рэнсом Райт, генерал армии Конфедерации (ум. 1872).
 23 июля — Александр Николаевич Афанасьев, собиратель русских народных сказок (ум. 1871).
 21 сентября — Джильберто Гови (ум. 1889), итальянский физик, естествовед и политик; автор ряда научных трудов.
 24 ноября — Карло Коллоди, итальянский писатель (ум. 1890).
 4 декабря — Алексей Николаевич Плещеев, русский писатель, поэт, переводчик (ум. 1893).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1826 году

 1826, январь — , графиня де Курсель (род. 1758 или 1765), автор сентиментальных романов, состоявшая замужем в первом браке с лагерным маршалом Ж.-А.-И. де Гибером, во втором — с Б. Барером де Вьёзаком.
 30 января — Фёдор Васильевич Ростопчин (род. 1763), граф, русский государственный деятель и литератор.
 10 марта — Жуан VI (род. 1767), король Португалии с 1816 года.
 16 мая — Елизавета Алексеевна (род. 1779), императрица Российской империи, супруга императора Александра I.
 3 июня — Николай Михайлович Карамзин (род. 1766), русский писатель и историк.
 4 июля
 Джон Адамс (род. 1735), деятель американской революции, первый вице-президент и второй президент США (1797—1801).
 Томас Джефферсон (род. 1743), видный деятель войны за независимость США (Американской революции), автор Декларации независимости (1776), 3-й президент США в 1801—1809 годах.
 25 июля — Павел Иванович Пестель, руководитель Южного общества декабристов.

 4 сентября — Роберт Гиффорд (род. ), британский пэр, барон, юрист, судья и политик.

См. также

Примечания